El Municipio de São Miguel forma parte de los veintidós municipios en los que se encuentra subdividida Cabo Verde.

Economía 

Las principales actividades económicas son la agricultura, la pesca y el turismo, seguido por el comercio. La mayoría de la población es rural, con una escasa población urbana concentrada en Calheta de San Miguel, la capital.

Historia 

Fue creado en 1991, cuando una parroquia del Municipio de Tarrafal se separó para formar el Municipio de São Miguel.

Parroquias 

Sólo hay una sola parroquia dentro de São Miguel:

 São Miguel Arcanjo.

Demografía 
El Municipio de São Miguel alberga a una población de 14.671 habitantes (cifras del censo del año 2010), mientras que su territorio abarca una superficie de 91 kilómetros cuadrados. La densidad poblacional es de 161 residentes por cada kilómetro cuadrado del municipio.

Referencias 

Municipios de Cabo Verde
Isla de Santiago